Kart peut avoir plusieurs significations :

Véhicules 
 Kart, ou go-kart, petit véhicule destiné essentiellement au loisir et à la compétition sportive. Le mot kart peut désigner plusieurs types de ces véhicules :
 Karting, une discipline du sport automobile ;
 Kart électrique, version électrique du précédant ;
 Voiture à pédales, aussi appelé « kart à pédales », un véhicule à propulsion humaine, principalement destiné à l'usage récréatif des enfants ;
 Dévalkart, ou Déval Kart, véhicule sans système de propulsion, destiné à la descente par inertie.

Autres 
 K'ARTS, l'Université nationale des arts de Corée (Korean National University of Arts) ;
 KART est le code OACI de l'Aéroport de Watertown.